Max Grasmann ist der Name folgender Personen:

* Max Grasmann (Mediziner) (1875–1942), deutscher Mediziner
 Max Grasmann (Wirtschaftswissenschaftler) (1889–1977), deutscher Jurist, Wirtschaftswissenschaftler, Bankier und Politiker (CSU)